Schaben bezeichnet:

die Schaben, eine Ordnung der Insekten
das Schaben (Verfahren), spanendes Fertigungsverfahren zur Herstellung glatter Oberflächen
Schabkunst oder Mezzotinto, Kunstdrucktechnik
etwas durch wiederholtes Reiben mit einem harten Gegenstand von einer Sache entfernen, siehe auch Palimpsest
in der antiken Medizin die Methode der Schädelöffnung mittels eines Feuersteins bei der Trepanation
bei der Fleischverarbeitung die ursprüngliche Methode, das feinste „geschabte“ Fleisch: Schabefleisch herzustellen, 
in der Küche die Methode zur Herstellung von Spätzle
Šabina, Gemeinde im Okres Sokolov, Tschechien 
Žabeň, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek, Tschechien